write – polecenie systemu Unix
 Windows Write – prosty procesor tekstu dołączany do systemu Microsoft Windows w wersjach starszych od Windows 95